Jaroslawl beschreibt:

die russische Stadt, siehe Jaroslawl
den gleichnamigen Oblasten, siehe Oblast Jaroslawl 
den Stadtkreis in Russland, siehe Stadtkreis Jaroslawl
den 1959 gegründeten Eishockeyklub der Stadt, siehe Lokomotive Jaroslawl 
den 1957 gegründeten russischen Fußballverein der Stadt, siehe Schinnik Jaroslawl

Siehe auch:

Staatliche Universität Jaroslawl